Ломитас има више значења:

 Ломитас (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ломитас (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ломитас (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ломитас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику